Jonathan Coleman puede referirse a:

Jonathan Coleman (n. 1951), escritor estadounidense.
Jonathan Coleman (n. 1966), político neozelandés.
Jonathan "Jono" Coleman (1956-2021), presentador de televisión australiano.
Jon Coleman (n. 1975), jugador profesional estadounidense de hockey sobre hielo.
Jonathon Coleman (n. 1970), artista y escultor inglés.